Mihăilești se poate referi la:

 Mihăilești, un oraș din județul Giurgiu, România
 Mihăilești, reședința comunei cu același nume din județul Buzău, România
 Explozia de la Mihăilești, unul din cele mai grave accidente produse pe șoselele din România

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)

Toponime românești